Termenul de Biserica de lemn din Boroșești se poate referi la două biserici de lemn:

 Biserica de lemn din Boroșești, Iași - aflată în județul Iași
 Biserica de lemn din Boroșești, Vâlcea - aflată în județul Vâlcea